Le Tournament of Champions 2008 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2008, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 8 au . Ramy Ashour remporte le titre en battant James Willstrop en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 
 Présentation par l'US Squash

Masculin 2008
PSA World Series 2008
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2008